Isaksson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på flera olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Isaksson 12 725
 Isacsson 551
 Isacson 437
 Isakson 113
 Isaxon 73
 Isaacson 31
 Isakzon 9
 Isaczon 5

Tillsammans blir detta 13 944 personer. Enligt Statistiska centralbyrån skall det vara totalt 13894 personer med en variant av namnet Isaksson som efternamn - 50 färre än vad som framgår här. Detta ger namnet Isaksson plats nummer 51 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Isaks son.

Personer med efternamnet Isaksson eller en variant av detta 

Albert Isakson (1855–1930), ingenjör och skeppsbyggeriinspektör
Anders Isaksson (1943–2009), journalist, författare och historiker
Anders Isaksson (Banér) (1400-talet), ätten Banérs stamfader
Andreas Isaksson (född 1981), fotbollsmålvakt
Arne Isacsson (1917–2010), konstnär
August Isaacsson (1887–1978), rektor

Birger Isacsson (1917–1988), politiker, högerman
Britt Isaksson (1933–2011), bibliotekarie och kulturskribent
Börje Isakson (född 1939), journalist och författare

Carl Isakson (1847–1926), affärsman
Christer Isaksson (född 1951), författare och skribent
Claes-Göran Isacson (född 1928), historisk författare

Dan Isacson (1932–2010), högskolerektor
Daniel Isaksson (1816–1900), riksdagsledamot
David Isaksson (1914–1973), civilingenjör och företagsledare

 Elisabeth Isaksson (född 1961), geolog och glaciolog
 Eskil Isaksson (Banér) (1400-talet), riksråd
 Ester Isakson (1879–1956), konstnär

Folke Isaksson (1927–2013), författare

 Gideon Isaksson (1911–1980), konstnär
 Gunnar Isacson (1925–2015), författare och journalist

Hanna Isaksson (född 1979), cyklist
 Hans Isaksson, flera personer
Hans Isaksson (filmskribent) (född 1941)
Hans Isaksson (förläggare) (1942–2015)
Hans Isaksson (ishockeymålvakt) (1925–2001)
 Hans Isaksson (konstnär) (född 1962)
 Harry Isaksson (1927–2007), facklig fïreträdare och strejkledare
Håkan Isacson (1943–2002), spion vid IB

Ida Isaksson-Sillén (född 1933), konstnär

Johnny Isakson (1944–2021), amerikansk politiker, republikan, senator för Georgia
Jonas Isacsson (född 1959), gitarrist

Kajsa Isakson (född 1970), regissör och dramatiker
Karl Isakson (1878–1922), konstnär
Kjell Isaksson (född 1948), stavhoppare

 Lars Isacson (född 1948), tecknare och bildkonstnär
Lars Isaksson (född 1945), politiker, socialdemokrat
Linda Lindorff född Isaksson 1972, programledare och skönhetsmiss

 Madeleine Isaksson (född 1956), tonsättare
 Magnus Isacsson (1948–2012), svensk-kanadensisk dokumentärfilmare
 Magnus Isaksson (född 1987), ishockeyspelare
 Martin Isaksson (1921–2001), åländsk politiker
 Maths Isacson (född 1948), ekonomisk historiker

 Nils Isaksson (konstnär) (1909–1978), konstnär
 Nils Isaksson (militär) (1919–2000), militär
 Nils Isakson (1877–1947), affärsman

Ola Isacsson (1885–1945), politiker, socialdemokrat
Osmo Isaksson (1918–1997), finländsk konstnär

 Patrik Isaksson (född 1972), musiker
 Patrik Isaksson (simmare) (född 1973), simmare
 Pierre Isacsson (1947–1994), trubadur
 Preben Isaksson (1943–2008), dansk tävlingscyklist

 Ragnar Isaacsson (1895–1964), sjömilitär
 Rasmus Isaksson (född 1980), kälkhockeyspelare

 Sara Isaksson (musiker) (född 1971)
 Sara Turpin född Isaksson 1976, skådespelare
 Sayan Isaksson (född 1974), kock
 Sven Isacsson (1912–1975), konstnär och tecknare

Torsten Isaksson (1898–1986), politiker, högerpartist

Ulf Isaksson (1954–2003), ishockeyspelare
Ulla Isaksson (1916–2000), författare

 Veronica Isaksson (född 1972), handbollsspelare och tränare
 Veronica Isaksson (illustratör) (född 1985)

 Walter Isaacson (född 1952), amerikansk författare och journalist
Wilhelmina Gravallius född Isaksson (1809–1884), författare
William Isaksson (1866–1924), åländsk jurist och ämbetsman

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn